Senta Gema steht für den okzitanischen Namen folgender Gemeinden in Frankreich:

 Sainte-Gemme (Gers)
 Sainte-Gemme (Gironde)
 Sainte-Gemme-Martaillac (Senta Gèma e Martalhac), im Département Lot-et-Garonne